Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma è stata battuta al terzo turno da Dar'ja Gavrilova.

In finale Simona Halep ha sconfitto Dominika Cibulková con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno, ritirata)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Simona Halep (campionessa)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)

 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Timea Bacsinszky (terzo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno, ritirata)
 Elina Svitolina (secondo turno)
 Karolína Plíšková (secondo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Sara Errani (primo turno)
 Sloane Stephens (secondo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Paula Badosa Gibert (primo turno, ritirata)
  Sorana Cîrstea (quarti di finale)

 Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
 Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Qualificate 

  Louisa Chirico (semifinale)
  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
  Patricia Maria Tig (quarti di finale)
  Mónica Puig (primo turno)

 Alison Riske (primo turno)
 Laura Siegemund (terzo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)

Lucky loser 
  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Mutua Madrid Open 2016
WTA Tour 2016